Davide Micillo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Salvatore Micillo – politico italiano